

Onomastica
 Massimiliano  – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Tarrutenio Massimiliano – politico romano
 Massimiliano di Baden –  politico tedesco
 Massimiliano di Béthune –  pari di Francia
 Massimiliano di Celeia – vescovo romano
 Massimiliano di Dietrichstein – diplomatico austriaco
 Massimiliano di Hohenzollern-Sigmaringen – Principe di Hohenzollern-Sigmaringen
 Massimiliano di Leuchtenberg – duca di Leuchtenberg
 Massimiliano di Sassonia – principe tedesco
 Massimiliano di Tebessa – martire cristiano
 Massimiliano di Waldburg-Zeil – conte poi principe regnante di Waldburg-Zeil

Pagine correlate 

Massimiliano d'Asburgo
Massimiliano I
Massimiliano II
Massimiliano III
Maximilian
San Massimiliano